Saint Albans ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Saint Albans (Maine)
 Saint Albans (Missouri)
 Saint Albans (New York)
 Saint Albans (Vermont)
 Saint Albans (West Virginia)

Siehe auch:
 St. Albans
 Saint-Alban